Данилки:

Белоруссия 
 Данилки — деревня, Берестовицкий район Гродненской области
 Данилки — деревня, Воложинского района Минской области

Россия 
 Данилки — деревня, Тасеевский район, Красноярский край, Россия

Украина 
 Данилки  — село в Немировском районе Винницкой области